Brione (Brescia), een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia
Brione (Trente), een gemeente in de Italiaanse provincie Trente
Brione (Verzasca), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Ticino
Brione sopra Minusio, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Ticino